De slopestyle voor de vrouwen bij het snowboarden op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op 19 januari 2012. De Canadese Audrey McManiman won het goud.

15 snowboarders uit 11 landen namen deel.

Uitslag

Kwalificatie
De beste negen plaatsten zich voor de finale (Q).

 Groep 1
DNS: Niet gestart

Finale 

Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Olympische Jeugdwinterspelen
Olympische Jeugdwinterspelen